

Cinema 
La preda – film del 1917 diretto da Roberto Roberti
La preda – film del 1919 diretto da Enrique Santos
La preda – film diretto da Guglielmo Zorzi (1921)
La preda (The lone Wolf Spy Hunt) – film diretto da Peter Godfrey (1939)
La preda – film diretto da Domenico Paolella (1974)
La preda – film diretto da Ottavio Mai (1985)
La preda – film diretto da Richard Roy (2003)

Letteratura 
La preda (La curée) – romanzo di Émile Zola del 1871
La preda – romanzo di Irène Némirovsky del 1938
La preda – libro rosa scritto da Lynn Erickson nella collana I nuovi bestsellers con il numero 130 nel novembre 1997, la seconda edizione stampata nella collana I nuovi bestsellers Special nella terza serie con il numero 31s nell'aprile 2002.
La preda  – romanzo di Gianluca Floris del 2006

Musica 
Luna/La preda – 45 giri dei Litfiba del 1983

Televisione 
La preda (Captive Pursuit) – episodio della prima stagione di Star Trek: Deep Space Nine